Пётр Коломи́ец:
 Коломиец, Пётр Иванович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Коломиец, Пётр Леонтьевич (1917—1974) — военный лётчик, Герой Советского Союза.